

Biografia

Assessore e vicesindaco tra gli anni settanta e ottanta, ricopre la carica di sindaco di Belluno per un breve periodo, a seguito delle comunali 1983, a capo di una giunta PCI, PSDI, PSI, PRIA succedergli, dopo un anno, è il democristiano Neri.

Anche il figlio intraprende la carriera politica, sedendo nel consiglio comunale del capoluogo.

Note 

Politici del Partito Socialista Democratico Italiano